Дмитрий Михайлович Смирнов: Смирнов, Дмитрий Михайлович (1922—1989) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Дмитрий Михайлович (род. 1989) — эстонский футболист и тренер.